Джу́льетт Лейк Лью́ис (; род. 21 июня 1973, Лос-Анджелес) — американская актриса и певица. Льюис номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Мыс страха» (1991), после чего снялась в ряде успешных фильмов. Её телевизионные роли принесли Льюис две номинации на премию «Эмми». В двухтысячных она сместила свою активность в музыкальный бизнес, став лидером рок-группы Juliette and the Licks, после роспуска которой в 2009 году начала сольную карьеру.

Ранние годы 
Льюис родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Её отец — актёр Джеффри Льюис, мать — Гленис Бэйтли, графический дизайнер. Они развелись, когда ей было два года. У неё есть два брата — Лайтфилд и Питер, и две сестры — Диендр и Бренди. Её дядя Питер Тодд Льюис был композитором. Она хотела сниматься с шести лет и появилась на телевидении в возрасте двенадцати лет. К 16 годам у актрисы, которая в то время встречалась с начинающим актёром Брэдом Питтом, уже были серьёзные проблемы с наркотиками. Позже она сумела избавиться от зависимости, пройдя курс лечения, чему в значительной степени посодействовал к тому времени уже бывший парень Питт.

Карьера 
В 1991 году, Льюис была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за игру в фильме Мартина Скорсезе «Мыс страха». Её самым известным персонажем стала Мэллори Нокс — «прирождённая убийца» из скандального фильма Оливера Стоуна. В середине 1990-х годов она также играет в таких известных фильмах, как «Что гложет Гилберта Грэйпа», «От заката до рассвета» и «Странные дни». В фильме она поет песню PJ Harvey «Hardly Wait». Льюис в общей сложности снялась более чем в шестидесяти фильмах и сериалах. Она появилась в клипе на песню Мелиссы Этеридж «Come To My Window», и также в рекламе Gap, в котором танцевала с Daft Punk под мелодию песни «Digital Love». На телевидении, она была номинирована на премию «Эмми» за работу в фильме «Истерическая слепота» в 2003 году. Снималась в клипе группы HIM «Buried Alive By Love» в 2003 году.

С 2003 по 2009 год Льюис была лидером рок-группы Juliette and the Licks, в данный момент выступает и записывается сольно. Участвовала в записи альбома группы The Prodigy Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), для которого записала вокальные партии для композиций «Hotride», «Spitfire», «Get Up Get Off».

В последние годы Льюис, в основном, была активна на телевидении и в независимых фильмах, а также исполняла роли второго плана в картинах крупных голливудских студий. Она снялась в недолго просуществовавшем сериале NBC «Фирма», а в следующем году появилась в фильме «Август: Графство Осейдж». В 2015 году она получила основную женскую роль в сериале ABC «Секреты и ложь».

Льюис снялась в двух фильмах режиссёра Тейта Тейлора: в триллере 2019 года «Ма» коллегами Льюис по съёмочной площадке стали Октавия Спенсер и Диана Сильверс, а в криминальной комедии «Дать дуба в округе Юба», который выйдет в российский прокат в январе 2021 года, — Мила Кунис, Эллисон Дженни, Джимми Симпсон и Аквафина.

Личная жизнь 
C 1989 по 1993 год встречалась с Брэдом Питтом. В начале отношений ей было 16, а ему 26 лет. Пара познакомилась на съемках фильма «Умереть молодой».

В 1999—2003 годах Льюис была замужем за профессиональным скейтбордистом Стивом Берра (Steve Berra). Льюис является последовательницей саентологической церкви.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Дискография

Альбомы Juliette and the Licks 
 2004 — ...Like a Bolt of Lightning (EP)
 2005 — You're Speaking My Language
 2006 — Four on the Floor

Синглы Juliette and the Licks

Альбомы Джульетт Льюис 
 2010 — Terra Incognita

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США